Калихман — еврейская фамилия.

 Калихман, Дмитрий Михайлович (род. 1963) — российский учёный.
 Калихман, Исаак Липович (1914—1986) — советский учёный-математик.
 Калихман, Семён Абрамович (1946—2004) — российский электрофизик, доктор технических наук.
 Калихман, Семён Григорьевич — лауреат Сталинской премии (1950).
 Калихман, Сет (род. 1961) — американский социальный психолог.